419521 Meursault è un asteroide della fascia principale. Scoperto nel 2010, presenta un'orbita caratterizzata da un semiasse maggiore pari a  e da un'eccentricità di 0,1433455, inclinata di 3,20542° rispetto all'eclittica.

Collegamenti esterni 

Meursault
Corpi celesti scoperti nel 2010